Хмарочос — високий будинок житлового, офісного або адміністративного призначення.

 «Хмарочос» — роман-утопія українського письменника Валентина Терлецького (2012).

Фільми 

 «Хмарочос» (1928) — фільм США режисера Говарда Хіггіна.
 «Хмарочос» (2011) — данський драматичний фільм.
 «Хмарочос» (2018) — американський фільм-екшн реж. Роусона Маршалла Тербера.